Gömöri Pál
 Gömöri Pál (1905–1973) Kossuth-díjas orvos, belgyógyász, az orvostudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
Gömöry Pál
 Gömöry Pál (1815–1884) Szabolcs vármegye megyefőnöke, helytartósági tanácsos, a 3-ad osztályú vaskorona rend lovagja, földbirtokos 
 Gömöry Pál (1936–2021) vitorlázó